Der Meineidbauer – film del 1915 diretto da Jacob Fleck, Luise Fleck
Der Meineidbauer – film del 1926 diretto da Jacob Fleck, Luise Fleck
Der Meineidbauer – film del 1941 diretto da Leopold Hainisch
Der Meineidbauer – film del 1956 diretto da Rudolf Jugert